De Muur (tijdschrift), wielertijdschrift
 De Muur (VARA), televisieprogramma uitgezonden door de VARA
 Berlijnse Muur, voormalige grensscheiding tussen Oost- en West-Duitsland
 De muur (kunstwerk), kunstwerk van Alfred Eikelenboom
 De muur (strip)
 Le Mur (Sartre), De muur, een verzameling novellen van Jean-Paul Sartre

Zie ook
 Muur (doorverwijspagina)